Камалоте има више значења:

 Камалоте (Сунуапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Камалоте (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Камалоте (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику